22-й чемпіонат СРСР із шахів проходив від 11 лютого до 15 березня 1955 року в Москві.

Додатковий матч між переможцями турніру (Москва, 5-19 квітня) виграв Юхим Геллер. Чемпіонат одночасно був зональним турніром ФІДЕ. Право участі у міжзональному турнірі завоювали Юхим Геллер, Георгій Іливицький, Тигран Петросян і Борис Спаський.

Турнірна таблиця

Додатковий матч за звання чемпіона СРСР

Література 
 XXII первенство СССР по шахматам : Сборник партий. Москва : Физкультура и спорт, 1956. 258 с.

Посилання 
 22nd Soviet Championship and Zonal, Moscow 1955 

Чемпіонати СРСР із шахів
1955 в СРСР
1955 у шахах
Лютий 1955
Березень 1955